Thompson é uma vila e paróquia civil relativamente isolada em Norfolk, na Inglaterra, situada entre hectares de florestas, sendo a cidade mais próxima Watton.

O nome Thompson acredita-se que têm origens dinamarquesa. A povoação aparece no Domesday Book como Tomesteda e Tomestuna.

Thompson (Norfolk)